Hires ist der Familienname folgender Personen:
 Ferenc Híres (1902–1957), ungarischer Fußballspieler, siehe Ferenc Hirzer
 George Hires (1835–1911), US-amerikanischer Politiker

HIRES ist Abkürzung für:
 High Resolution Echelle Spectrometer, ein hochgenauer Spektrograph am Keck-Observatorium auf Hawaii

HiRes ist Abkürzung für:
 HiRes, hohe Auflösung
 High Resolution Fly's Eye Cosmic Ray Detector, ein Detektor für kosmische Gammastrahlung, der von 1997 bis 2006 in Utah in Betrieb war

HIRES